Buk-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Buk-myeon, Changwon, socken i Changwon, Södra Gyeongsang, 
 Buk-myeon, Cheonan, socken i Cheonan, Södra Chungcheong, 
 Buk-myeon, Gapyeong-gun, socken i Gapyeong-gun, Gyeonggi, 
 Buk-myeon, Inje-gun, socken i Inje-gun, Gangwon, 
 Buk-myeon, Jeongeup, socken i Jeongeup, Norra Jeolla, 
 Buk-myeon, Uljin-gun,  socken i Uljin-gun, Norra Gyeongsang,
 Buk-myeon, Ulleung-gun, socken i Ulleung-gun, Norra Gyeongsang, 
 Buk-myeon, Yeongwol-gun, socken i Yeongwol-gun, Gangwon,

Se även 
  Baega-myeon, socken i Hwasun-gun, Södra Jeolla, som före 2020 hette Buk-myeon,